Ла-Мот-Сен-Ере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Пуатьє, 28 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 750 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1725,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Мот-Сен-Ере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мот-Сен-Ере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр